Дерюэль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дерюэль, Рональд (1955—2015) — бельгийский легкоатлет, чемпион европейского первенства в помещении в Мадриде.
  (1865—1943) — французский скульптор.